{{Кинематографист
| имя = Джей Джей Филд
| оригинал имени = 
| изображение = 
| ширина = 
| описание изображения = 
| имя при рождении = Джон Джозеф ФилдJohn Joseph Feild
| дата рождения = 
| место рождения = , Колорадо, США
| дата смерти = 
| место смерти = 
| профессия = 
| годы активности = 1999 — 
| награды = 
}}
Джей Джей Филд (), имя при рождении — Джон Джозеф Филд (), родился 1 апреля 1978 года в Боулдере, США —  театра и кино.

 Биография 
Джон Джозеф Филд родился 1 апреля 1978 года в Боулдере, штат Колорадо, США. Филд — сын британского мистика и автора Решада Филда. У него два старших брата и младшая сестра. Джон Филд имеет британское и американское гражданство. Филд и его родители переехали в Лондон, когда он был ещё ребёнком. Позже они развелись. Отчим Филда — Уильямс Джон Таунер.

В 17 лет Филд отправился в Тибет вместе со своим старшим братом, где целый год занимался альпинизмом. После возвращения поступил в Академию драматического искусства Веббера Дугласа. В 2009 году Филд провёл полгода в Лос-Анджелесе и полгода в Лондоне. По одним источникам, ему стало скучно и он бросил учебу, по другим сведениям — сразу после окончания Академии получил несколько ролей на телевидении.

С мая 2011 года состоит в фактическом браке с актрисой Нив Кэмпбелл. У пары есть сын — Каспиан Филд (род. в августе 2012).

 Фильмография 

 Театральные работы 
 2000 — «» в Crucible Theatre, Шеффилд
 2008 — 
 2008 — «The Pride''» — Филип

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Киноактёры США
Киноактёры Великобритании